Il singolare del torneo di tennis Open Diputación 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-François Bachelot che ha battuto in finale Cristiano Caratti 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (semifinali)
 Ota Fukárek (semifinali)
 Karol Beck (primo turno)
 Mario Radić (primo turno)

 Jurij Ščukin (primo turno)
 Grégory Carraz (quarti di finale)
 Vladimir Volčkov (quarti di finale)
 Galo Blanco (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Diputación 2002